Laventure ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrille Laventure, französischer Leichtathlet (Crosslauf)
 Jerrod Laventure (* 1983), haitianisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Luis Laventure († 1955), uruguayischer Fußballfunktionär
 Walner Laventure (* 1979), haitianischer Fußballschiedsrichter

Laventure bezeichnet zudem:
 Laventure (Mauritius), Ort auf Mauritius